Dehling steht für:
 einen Ortsteil von Epenwöhrden

Dehling ist der Nachname der folgenden Athleten:
 Sascha Dehling (* 1977), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Dehlingen (Begriffsklärung)